Aurangabad (stad in Maharashtra); stad in de Indiase staat Maharashtra
Aurangabad (district in Maharashtra); district in de Indiase staat Maharashtra
Aurangabad (stad in Bihar); stad in de Indiase staat Bihar
Aurangabad (district in Bihar); district in de Indiase staat Bihar
Aurangabad (stad in Uttar Pradesh); plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh